Das Mixed der French Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Katarina Srebotnik und Nenad Zimonjić waren die Titelverteidiger. Turniersieger wurden Nathalie Dechy und Andy Ram.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2007